HVS est un sigle qui peut désigner :
 High Voltage Software, une société de développement de jeux vidéo, de Chicago, aux États-Unis ;
 Hypervelocity star (en français, étoile hyper-rapide), une étoile dont la vitesse est si grande qu'elle échappe à l'effet de la force gravitationnelle de la galaxie.

HVS est un code qui peut désigner :
 , un aéroport municipal à usage public, en Caroline du Sud, aux États-Unis, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports